Mirosław Żelasko (ur. 1 grudnia 1972 w Katowicach) – polski karateka stylu Kyokushin. Treningi zaczynał pod okiem Shihan Edwarda Urbańczyka, w katowickim klubie karate TKKF Spartakus

W roku 1996 brał udział w Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego organizowanych przez Tarnogórski Klub Karate w Tarnowskich Górach, gdzie wraz z kolegami zdobył I miejsce w klasyfikacji drużynowej

W Pucharze Polski rozgrywanym w Koszalinie w 1999 w klasyfikacji drużynowej, w konkurencji kumite, zajął III miejsce.

W rozgrywanych w Nowym Jorku w 2005 Mistrzostwach Ameryki Północnej i Południowej był członkiem Kadry Narodowej Polski, zgłoszony jako zawodnik kata.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Organizacja i zarządzanie w przemyśle.

Przypisy 

Polscy karatecy kyokushin
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Katowicach